Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Algérie masculine de handball au Championnat du monde 2023 qui se tient en Pologne et en Suède du  au . Il s'agit de la  participation de l'Algérie à un Championnat du monde. L'objectif est d'atteindre les huitièmes de finale pour la , après 1995, 1999 et 2001.

Matchs de préparation

Effectif 
Les 19 joueurs sélectionnées pour disputer le Mondial 2023 sont. :

|-class="sortbottom"
!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens de but

|-class="sortbottom"
!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

|-class="sortbottom"
 !colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-Centres

|-class="sortbottom"
!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières 

|-class="sortbottom"
!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Résultats

Phase préliminaire (Groupe E)

Serbie - Algérie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Qatar - Algérie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Algérie - Allemagne 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Coupe du président

Groupe PCII

Algérie - Macédoine du Nord 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Algérie - Maroc 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Tunisie - Algérie 

 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Matchs de classement 
Match pour la 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Statistiques

Buteurs 

 dont une pour le banc de touche.

Gardiens de buts

Notes et références

Notes

Références

Navigation

Liens internes 
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2023

Championnat du monde masculin de handball 2023
Algérie
Sport en Algérie en 2023